Ю́рий Фили́ппович Борунко́в (11 сентября 1926, Москва, СССР — 12 января 2006, Москва, Россия) — советский и российский философ и религиовед, специалист в области философии религии и религиоведения. Доктор философских наук, профессор. Один из авторов «Настольной книги атеиста», «Карманного словаря атеиста» и «Атеистического словаря».

Биография 
Родился 11 сентября 1926 года в Москве.

В 1942—1946 годах — шлифовщик на оборонном заводе.

В 1951 году окончил МГИМО.

В 1956 году окончил аспирантуру МОПИ имени Н. К. Крупской и в 1959 году в МГПИ имени В. И. Ленина защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Диалектика причинно-следственных отношений».

С 1961 года преподавал на кафедре теории и истории научного атеизма (ныне — кафедра философии религии и религиоведения) на философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.
 
В 1993 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Религиозное
сознание (философский анализ)» (специальность — 09.00.06 теория и история религии, свободомыслия и атеизма), официальные оппоненты — доктор философских наук, профессор М. П. Мчедлов, доктор философских наук, профессор В. Д. Тимофеев и доктор философских наук, профессор Н. С. Семёнкин. Ведущая организация — кафедра философии Гуманитарного центра Российской академии управления.

Научная деятельность 
Занимался исследованием «религиозного сознания как целостного когнитивно-эмотивного явления в его основаниях, уровнях, существенных свойствах и характеристиках».

Научные труды

Монографии

Учебники и учебные пособия 
 Борунков Ю. Ф. Несовместимость научного и религиозного мировоззрения // Основы научного атеизма: (Курс лекций) / Ю. Ф. Борунков, И. И. Бражник, И. Г. Иванов и др.; Под ред. проф. М. П. Новикова, И. Н. Яблокова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. — 284 с.
 История и теория атеизма
 Борунков Ю. Ф. Атеистическое значение научных представлений о человеке и обществе // История и теория атеизма: Учебное пособие / Редколлегия: проф. М. П. Новиков (отв. ред.) и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Кафедра истории и теории атеизма. — М.: Мысль, 1974. — 429 с.
 Борунков Ю. Ф. Научный атеизм о специфике религиозного мировоззрения // История и теория атеизма: Учебное пособие / Редколлегия: проф. М. П. Новиков (отв. ред.) и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Кафедра истории и теории атеизма. — М.: Мысль, 1974. — 429 с.
 Борунков Ю. Ф. Атеистическое значение научных представлений о человеке и обществе // История и теория атеизма : Учебное пособие / [Кандидаты наук Г. Л. Баканурский, Ю. Ф. Борунков, И. И. Бражник и др.; Редкол.: проф. М. П. Новиков (отв. ред.) и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Мысль, 1982. — 430 с.
 Борунков Ю. Ф. Научный атеизм о специфике религиозного мировоззрения // История и теория атеизма : Учебное пособие / [Кандидаты наук Г. Л. Баканурский, Ю. Ф. Борунков, И. И. Бражник и др.; Редкол.: проф. М. П. Новиков (отв. ред.) и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Мысль, 1982. — 430 с.
 Борунков Ю. Ф. Атеистическое значение научных представлений о человеке и обществе // История и теория атеизма: Учебное пособие для философских факультетов и отделений государственных университетов / МГУ им. М. В. Ломоносова, Каф. истории и теории атеизма и религии; Г. Л. Баканурский и др. — 3-е изд., дораб. — М.: Мысль, 1987. — 476 с.
 Борунков Ю. Ф. Научный атеизм о специфике религиозного мировоззрения // История и теория атеизма: Учебное пособие для философских факультетов и отделений государственных университетов / МГУ им. М. В. Ломоносова, Каф. истории и теории атеизма и религии; Г. Л. Баканурский и др. — 3-е изд., дораб. — М.: Мысль, 1987. — 476 с.
 Основы религиоведения
 Девятова С. В., Борунков Ю. Ф., Винокуров В. В. Мировоззренческое значение естествознания // Основы религиоведения: учебник для студентов высших учебных заведений / Ю. Ф. Борунков, М. П. Новиков, И. Н. Яблоков и др.; Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: Высшая школа, 1994. — 368 с.
 Девятова С. В., Борунков Ю. Ф., Винокуров В. В. Мировоззренческое значение естествознания // Основы религиоведения: учебник для студентов высших учебных заведений / Ю. Ф. Борунков, К. И. Никонов, И. Н. Яблоков и др.; Под ред. И. Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1998. — 479 с. ISBN 5-06-003422-4
 Девятова С. В., Борунков Ю. Ф., Винокуров В. В. Мировоззренческое значение естествознания // Основы религиоведения: учебник для студентов высших учебных заведений / Ю. Ф. Борунков, К. И. Никонов, И. Н. Яблоков и др.; Под ред. И. Н. Яблокова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 2000. — 480 с. ISBN 5-06-003742-8
 Девятова С. В., Борунков Ю. Ф., Винокуров В. В. Мировоззренческое значение естествознания // Основы религиоведения : учебник для студентов вузов / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; Под ред. И. Н. Яблокова; МГУ им. М. В. Ломоносова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 2005. — 508 с. — (Классический университетский учебник)
 Девятова С. В., Борунков Ю. Ф., Винокуров В. В. Мировоззренческое значение естествознания // Основы религиоведения: учебник для студентов высших учебных заведений / Ю. Ф. Борунков и др.; под ред. И. Н. Яблокова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2006. — 568 с.
 Девятова С. В., Борунков Ю. Ф., Винокуров В. В. Мировоззренческое значение естествознания // Основы религиоведения: учебник для студентов высших учебных заведений / Ю. Ф. Борунков и др.; под ред. И. Н. Яблокова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2008. — 568 с. ISBN 978-5-06-005687-7

Брошюры 
 Борунков Ю. Ф. Ленинский вклад в теорию познания / Ю. Ф. Борунков, канд. философ. наук. — М.: Знание, 1966. — 48 с. — (Новое в жизни, науке, технике. 2 серия. Философия; 1).
 Борунков Ю. Ф. Коммунистическая убеждённость и религиозная вера / Ю. Ф. Борунков ; Науч.-метод. совет по пропаганде атеизма при Правл. Всесоюз. о-ва «Знание». Кафедра истории и теории атеизма МГУ. — М.: Знание, 1967. — 22 с.
 Борунков Ю. Ф. Убеждённость и вера / Ю. Ф. Борунков, канд. философ. наук. — М.: Знание, 1969. — 31 с. (В помощь лектору. Библиотечка «Актуальные проблемы научного атеизма» 8).
 Борунков Ю. Ф. Особенности религиозного сознания/ Ю. Ф. Борунков, канд. филос. наук. — М.: Знание, 1972. — 48 с.
 Борунков Ю. Ф. Несовместимость научного и религиозного познания: (Критика православной концепции познания). — М.: Знание, 1982. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Научный атеизм; 12)

Статьи 
 Борунков Ю. Ф. К определению понятия религиозная вера — Тезисы доклада на Всесоюзной конференции по психологии религии. — М.: Институт научного атеизма, 1969
 
 
 Борунков Ю. Ф. Мировоззренческое значение атеизма // Преподавание научного атеизма в вузе. М.: Высшая школа, 1988
 Борунков Ю. Ф. Тенденции эволюции религии в современном мире // Лекции к курсу «Основы религиоведения». Новосибирск: Континент С, 1993

Рецензии

Примечания

Литература 
 
 Глаголев В. С. Герметичность религии как проблема социологического исследования // Социология религии в обществе Позднего Модерна (памяти Ю. Ю. Синелиной): материалы Третьей Международной научной конференции. НИУ «БелГУ», 13 сентября 2013 г. / отв. ред. С. Д. Лебедев. — Белгород : ИД «Белгород», 2013. — С. 77—86. — 460 с.

Ссылки 

Философы СССР
Философы России
Религиоведы СССР
Религиоведы России
Авторы энциклопедий и словарей
Персоналии:Атеизм